Frühwirt ist der Familienname folgender Personen:

 Juliane Frühwirt (* 1998), deutsche Biathletin
 Martha Frühwirt (1924–1998), Gründerin der ersten medizinischen Selbsthilfegruppe in Österreich („Frauenselbsthilfe nach Krebs“)
 Stephanie Frühwirt (* 1980), deutsche Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Frühwirth